Esta región se localiza al sur del estado de México y se le conoce también como la Región VI.

Municipios de la Región 
La región comprende los municipios de:
Ixtapan de la Sal 
Almoloya de Alquisiras 
Joquicingo
Malinalco 
Ocuilan 
San Simón de Guerrero 
Sultepec 
Coatepec Harinas
Temascaltepec 
Tenancingo 
Texcaltitlán
Tonatico
Villa Guerrero
Zacualpan
Zumpahuacán

La cabecera de la región es Ixtapan de la Sal.

Economía 
El sector industrial es la mayor fuente de actividad dentro de la región.

Referencias 

Región de Ixtapan